Emanuela Brizio (née en 1968), athlète italienne de skyrunning
 Francesco Brizio (1574-1623), peintre et graveur
 Filippo Brizzi ou Briccio ou Brizio (1603-1675), peintre